Fayette (Alabama)
 Fayette (Iowa)
 Fayette (Maine)
 Fayette (Mississipí)
 Fayette (Missouri)
 Fayette (Nova York)
 Fayette (Ohio)
 Fayette (Utah)